

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Kazimierowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Kazimierowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
Kazimierowo – część wsi Guty w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Kazimierowo – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto
 Kazimierowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
 Kazimierów